Lindor bezeichnet:

 eine Produktlinie der Schweizer Schokoladenfabrik Lindt & Sprüngli
 das Kartenspiel Nain Jaune

Lindor ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Lindor (* 1993), puerto-ricanischer Baseballspieler